Алекса́ндр Григо́рьевич Кузнецо́в:

 Кузнецов, Александр Григорьевич (1856—1895) — российский купец, предприниматель и меценат.
 Кузнецов, Александр Григорьевич (1877—1961) — российский военный деятель, Георгиевский кавалер.